Slovo Sona může mít následující významy:

 Sóná – buddhistická mniška
 Sona (obec) – obec v italské provincii Verona
 Sona (řeka) – řeka v Polsku